Condeixa pode-se referir a:

 Condeixa-a-Nova - município português do distrito de Coimbra;
 Condeixa-a-Nova - freguesia sede do município anterior;
 Condeixa-a-Velha - uma outra freguesia integrada no mesmo município.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos